Либерти има више значења:
 Округ Либерти (Џорџија), је округ у америчкој савезној држави Џорџија
 Округ Либерти (Монтана), је округ у америчкој савезној држави Монтана
 Округ Либерти (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Округ Либерти (Флорида), је округ у америчкој савезној држави Флорида
 Либерти (Јута), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Јута
 Либерти (округ Стивенз, Оклахома), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Оклахома
 Либерти (округ Талса, Оклахома), град је у америчкој савезној држави Оклахома
 Либерти (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Либерти (Јужна Каролина), град је у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Либерти (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Либерти (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Либерти (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Либерти (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Либерти (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки
 Либерти (Мисисипи), град је у америчкој савезној држави Мисисипи
 Либерти (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Либерти (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Либерти (округ Алигени, Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Либерти (округ Тајога, Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Либерти (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Либерти (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси
 Либерти (класа), класа трговачких бродова из Другог светског рата